Humbe steht für

 Nhaneca-Humbe, Bantu-Ethnien in Angola
 Humbe (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Humbe (Angola), eine angolanische Gemeinde des Landkreises Ombadja